Herrarnas dubbelturnering i badminton vid olympiska sommarspelen 2008 i Peking arrangerades mellan 12 och 16 augusti. Turneringen avgjordes i utslagsmöten där förlorande par slogs ut. Utöver final spelades även en bronsmatch.

Markis Kido och Hendra Setiawan från Indonesien vann guldet efter att ha besegrat Fu Haifeng och Cai Yun från Kina med 2-1 i set (12-21, 21-11, 21-16). Trea kom Lee Jae-jin och Hwang Ji-man från Sydkorea efter att ha besegrat Lars Paaske och Jonas Rasmussen från Danmark med 2-1 i set (13-21, 21-18, 21-18).

Medaljörer

Resultat 

Badminton vid olympiska sommarspelen 2008